Saint-Narcisse steht für:
 Saint-Narcisse (Film), Filmkomödie von Bruce LaBruce (2020)
 Saint-Narcisse (Québec), Ort in Québec, Kanada

Siehe auch:
 Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Ort in Québec, Kanada
 Saint-Narcisse-de-Rimouski, Ort in Québec, Kanada